San Desiderio puede hacer referencia a los siguientes santos:

 San Desiderio de Langres, obispo de Langres y mártir.
 San Desiderio de Vienne, obispo de Vienne y mártir.
 San Desiderio de Cahors, obispo de Cahors.